Francisco de Asís de Ayguavives y de León, de Vasallo y de Ibarrola (Madrid, 12 de enero de 1870-San José del Pla, Alcanar, 11 de mayo de 1935) VI marqués de Zambrano, fue un militar y aristócrata español, Caballero de la S.O.M. de Malta, Caballero Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y Caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña.

Biografía 
Francisco de Ayguavives y de León nació en Madrid el 12 de enero de 1870. Fue el quinto hijo del matrimonio entre Juan Bautista de Ayguavives y de Vasallo, Vizconde de la Encarnada, destacado militar tarraconense, Mayordomo de semana de S.S.M.M los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII en el Palacio de Oriente, Caballero gran cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Maestrante de la Real de Granada, y diputado a Cortes en 1866, e Isabel de León y de Ibarrola, Navarrete y Mollinedo III marquesa de las Atalayuelas, I marquesa de Guardia Real, II marquesa de Zambrano, Dama de la Real Orden de la Reina María Luisa. Por línea materna  nieto del teniente general Diego de León, conde de Belascoaín y virrey de Navarra, bisnieto de Miguel de Ibarrola y González de las Cuevas, y de Diego Antonio de León y González de Canales. Por línea paterna  nieto del coronel Juan Bautista de Ayguavives Fibla,de Queralt y Anglés, ilustre militar alcanariense de  hidalgas familias catalanas.

Fue bautizado el 7 de marzo de 1870 siendo sus padrinos de bautismo la reina Isabel II de España y el rey consorte Francisco de Asís de Borbón y Borbón Dos-Sicilias, duque de Cádiz. A la edad de diecinueve años, se convirtió en el Mayordomo de Semana de S.M. Alfonso XII más joven de la historia de España, asistiendo a todas las audiencias y actos oficiales del monarca. En mayo de 1902, cuando el Alfonso XIII inició su reinado personal, desempeñó el cargo de Mayordomo de Semana, hasta que en 1909 se convirtió en Decano de Mayordomos de Semana en Cataluña, alto cargo de la Casa Real que desempeñó hasta la proclamación de la segunda república. 

En abril de 1931 participó de la fundación de la agrupación política Peña Blanca. 

En la provincia de Tarragona ayudó a financiar copiosos proyectos e infraestructuras. Medió con los poderes estatales para traer la luz eléctrica al municipio de Alcanar, en el que poseía numerosas fincas, y en el que financió también la remodelación de la iglesia, así como la restauración de diversos monumentos históricos.

Vida privada 
En 1894 contrajo matrimonio en Barcelona con María del Carmen Cuatrecasas y de Ginebra, hija del terrateniente y corredor de comercio Antonio Cuatrecasas Pacanins y Matilde de Ginebra y Pou, por lo que era nieta del armador y cónsul de la República Dominicana en Barcelona Francisco de Ginebra Pou de Lima, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica. De su matrimonio nacieron doce hijos:

 Francisco de Asís de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Carmen Olivar Camacho
 Carmen de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Manuel Mª Calzado Barrett
 José María de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Cristina Tur de Montis Palau y Von der Klee
 Isabel de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Juan Tur de Montis Palau y Von der Klee
 Juan Luis de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Mercedes de la Quadra Méndez
 Matilde de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Salvador de Ariza Martino
 Alberto de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con María de Elósegui y de Lizarriturry
 Miguel de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Avelina Golpe Seijas
 Enrique de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Teresa Elías de Molins y Bordas-Gebhart
 Mercedes de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Antonio Spá Tuñí
 Remedios de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con José Martínez-Domingo Torres
 Josefa de Ayguavives y Cuatrecasas, que casó con Pablo Cucurny Llunell

Árbol genealógico

Títulos y condecoraciones 
 Caballero de la Orden de Malta.
 Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.
 Caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña
 Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
 Congregante de la Purificación de Nuestra Señora y San Francisco de Borja
 Caballero Infanzón de Illescas

Referencias 

Militares de España del siglo XX
Mayordomos de semana del Rey de España
Caballeros de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Hermenegildo
Nacidos en Madrid